„Makrelen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine:
 „Makrelen” – torpedowiec typu Nordkaperen z lat 90. XIX wieku
 „Makrelen” – torpedowiec typu Springeren z początku XX wieku
 „Makrelen” (P504) – kuter torpedowy typu Flyvefisken z lat 50. XX wieku
 „Makrelen” (P554) – okręt patrolowy typu Flyvefisken z lat 90. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów